Livia är ett släkte av insekter som beskrevs av Pierre André Latreille 1804. Livia ingår i familjen rundbladloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundbladloppor
Livia (Psyllidae)